Syha ist der Familienname folgender Personen: 

 Ulrike Syha (* 1976), deutsche Dramatikerin

SYHA steht für: 

 Scottish Youth Hostels Association, Trägerorganisation der schottischen Jugendherbergen

SY-HA steht für: 

 , ISO-3166-2-Code des syrischen Gouvernements

SYHA